Chlumec (Zuid-Bohemen), een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Bohemen
Chlumec (okres Ústí nad Labem), een Tsjechische gemeente in de regio Ústí nad Labem
Chlumec nad Cidlinou, een Tsjechische stad in de regio Hradec Králové